Die Saison 1997/98 war die 51. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playouts

Weblinks 
 

B1998
Eishockeysaison 1997/98